Sessions@AOL – programma musicale statunitense di AOL
Sessions@AOL – EP di Amy Winehouse del 2004
Sessions@AOL – EP di Nelly Furtado del 2004
Sessions@AOL – EP dei Snow Patrol del 2004
Sessions@AOL – EP degli Hard-Fi del 2005
Sessions@AOL – EP delle The Veronicas del 2006
Sessions@AOL – EP degli Audioslave del 2006
Sessions@AOL – EP dei Fort Minor del 2006
Sessions@AOL – EP dei Dashboard Confessional del 2006

Pagine correlate 
AOL Sessions Undercover